Абдесамад Езалзули (; Бени Мелал, 17. децембар 2001), познат и као Ез Абде, марокански је фудбалер који тренутно наступа за Барселону.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 2001.
Марокански фудбалери
Фудбалери Еркулеса
Фудбалери Барселоне Б
Фудбалери Барселоне
Фудбалери Ла лиге
Фудбалери на Светском првенству 2022.
Крилни играчи у фудбалу